Prat steht für
 Prat, französische Gemeinde in der Bretagne
 El Prat de Llobregat, Stadt in Katalonien (Spanien)
 Prasat Suor Prat, Türme in der Ruinenstadt Angkor (Kambodscha)
 Noilly Prat, französischer Wermut

Prat ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe Prat (1919–2002), französischer Radrennfahrer
 Ángel Valbuena Prat (1900–1977), spanischer Autor, Romanist und Hispanist
 Arturo Prat (1848–1879), chilenischer Seefahrer
 Domingo Prat (1886–1944), spanischstämmiger argentinischer Gitarrist, Komponist und Musikpädagoge
 Enric Prat de la Riba (1870–1917), Präsident der Mancomunitat de Catalunya
 Henri Prat (1902–1981), französischer Biologe
 Jean Prat (1923–2005), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jean-Christophe Prat (* 1972), französischer Basketballtrainer 
 Jean Marie Prat (1809–1891), französischer Kirchenhistoriker
 María Mercedes Prat y Prat (1880–1936), Ordensschweste
 Maurice Prat (1928–2016), französischer Rugby-Union-Spieler
 Patrice Prat (* 1965), französischer Politiker
 Peter Verdaguer y Prat (1835–1911), spanischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Brownsville

nach Arturo Prat benannt:
 Arturo-Prat-Station, die nach ihm benannte chilenische Antarktis-Station
 Capitan Prat (Panzerkreuzer), Panzerkreuzer der chilenischen Marine (1892)
 Capitan Prat (CL 03), Leichter Kreuzer der chilenischen Marine (ex. USA, 1938)
 Capitan Prat (DLG 11), Lenkwaffen-Zerstörer der chilenischen Marine (1966)

Siehe auch:
 Prats